Менорка:

 Менорка — один из Балеарских островов, расположен в Средиземном море, принадлежит Испании.
 Менорка — один из трёх международных аэропортов Балеарских островов. 
 Менорка — испанский профессиональный баскетбольный клуб из города Маон.